Иван Дмитриевич

 Иван Дмитриевич — переяславль-залесский князь.
 Иван Дмитриевич — переяславский князь (Переяславля Южного).
 Иван Дмитриевич — суздальско-нижегородский княжич.
 Иван Дмитриевич Шемякин — галич-мерьский княжич.
 Иван Дмитриевич, в монашестве Иоасаф (ум. 29.7.1393) — княжич, сын Дмитрия Донского.
 Иван (Ворёнок) — сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II.

См. также 
 Иванко Дмитрович (ум. 1238 г.) — новгородский посадник в 1220—1229 гг.